Сент-Илер-дю-Буа:

 Сент-Илер-дю-Буа — коммуна во Франции, в департаменте Шаранта Приморская.
 Сент-Илер-дю-Буа — коммуна во Франции, в департаменте Жиронда.